Staubbeutel steht für:

 das Anthere, Teil des Staubblattes
 einen Teil des Staubsaugers

Siehe auch:
 Staubsack